Erni Gregorčič , slovenski powerlifter, * 4. junij 1976, Ljubljana, Slovenija.

Erni Gregorčič je powerlifter ter certificiran osebni in kondicijski trener. Je tudi trener Mariše Golob.

Športna kariera 

Erni Gregorčič se s športom ukvarja že celo življenje. Sprva je bil aktiven v karateju in kickboxu, nato pa je leta 1998 začel z delom osebnega trenerja in večino časa preživel v fitnesu. Tam je prvič naletel na powerlifting (troboj moči) in se v njem preizkusil. V dosedanji karieri (na prvem mednarodnem tekmovanju je nastopil leta 2010) je na svetovnih in evropskih prvenstvih osvojil že več kot 35 medalj v powerliftingu, potisku s prsi, mrtvem dvigu in push&pull-u.

V svoji športni karieri je tekmoval v več različnih powerlifting federacijah (GPC, WPC, GPA, WUAP, IPO). V nekaterih izmed njih je še vedno aktualni svetovni in evropski rekorder. V zadnjih letih aktivno sodeluje in nastopa v GPA in WUAP ter je hkrati slovenski predsednik teh dveh federacij.

Osebni rekordi 
Erni na državnih in mednarodnih tekmovanjih nastopa v kategorijah do 75 kg in do 82,5 kg tako raw kot tudi z opremo.

Uradni tekmovalni rekordi - powerlifting (raw):

Uradni tekmovalni rekordi - powerlifting (z opremo):

Uradni tekmovalni rekord - potisk s prsi (raw):

Uradni tekmovalni rekord - potisk s prsi (z opremo):

Uradni tekmovalni rekordi - push&pull (raw) :

Uradni tekmovalni rekord - mrtvi dvig (raw) :

Državni, evropski in svetovni rekordi

Evropski rekordi 

Erni drži trenutni GPA evropski submaster rekord v potisku s prsi in push&pull-u v kategoriji do 75 kg. V federaciji IPO je v letu 2014 postavil evropski submaster rekord do 75 kg v potisku s prsi z opremo, ki velja še danes.

Svetovni rekordi 

Trenutno Erni Gregorčič drži skupno 10 svetovnih rekordov WUAP federacije v raw powerliftingu, raw potisku s prsi in raw mrtvem dvigu  v open, submaster in master kategoriji do 75 kg.
Prav tako je trenutni GPA svetovni rekorder v push&pull-u v submaster kategoriji do 75 kg.

Svetovna in Evropska prvenstva

Opombe in reference

Zunanje povezave
Erni Gregorčič uradna spletna stran
Erni Gregorčič youtube – video
Erni Gregorčič Allpowerlifting – rezultati tekmovanj

Živeči ljudje
Ljubljanski športniki
Slovenski dvigalci uteži
Slovenski športniki